Biathlonowy bieg pościgowy kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 odbył się 11 lutego na kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura” w Krasnaja Polana.

Mistrzynią olimpijską została Białorusinka Darja Domraczewa. Drugie miejsce zajęła Norweżka Tora Berger, a na trzecim miejscu uplasowała się Słowenka Teja Gregorin.

Terminarz

Tło

Wyniki

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014